Баклуши:
 Баклуши — село в Доволенском районе Новосибирской области.
 Баклуши — село в Большесосновском районе Пермского края.
 Баклуши — село в Аркадакском районе Саратовской области.
 Баклуши — село в Екатериновском районе Саратовской области.
 Баклуши — село в Петровском районе Саратовской области.
 Баклуши — село в Павловском районе Ульяновской области.

См. также 
 Бить баклуши — фразеологизм.
 Баклуша — река в Воронежской, Тамбовской и Саратовской областях. Правый приток Боганы.
 Баклуша — упразднённый посёлок в Умётском районе Тамбовской области.